Ronche ima više značenja:
 Ronche, Treviso
 Ronche, Venezia